Watertransportsysteem (WTS), een transportsysteem voor water van de Nederlandse brandweer
 Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), een Nederlandse wet